

Населені пункти та їхні частини
 Любін — місто в Любінському повіті Нижньосілезького воєводства
 Любін — гміна в Любінському повіті Нижньосілезького воєводства
 Любін — село в гміні Кікул Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Любін — село в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Любін — село в гміні М'єндзиздроє Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Любін — осада в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Любін — осада в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Любі́н — муніципалітет, Франція, регіон Лотарингія

Персоналії 
 Еріксон Любін (1995) — американський боксер.

Інше 
 20285 Любін — астероїд головного поясу.
 ТЕЦ Любін — теплоелектроцентраль у однойменному місті на південному заході Польщі.

Примітки